le radon, élément chimique ;
 le théorème de Radon;
 le Radon, cours d'eau affluent de l'Eure (rivière)
 Radon, commune française du département de l'Orne ;
 Radon, maire du palais d'Austrasie en 614 ;
 Johann Radon (1887 - 1956), mathématicien autrichien.

Voir aussi